Názvem Kūlupis je označeno několik vodních toků v Litvě:
Kūlupis (přítok Blendžiavy)
Kūlupis (přítok Minije)
Kūlupis (přítok Salantu)